Go On – serie televisiva statunitense trasmessa dal 2012
Go On – singolo del 2000 del cantante George Strait
Go On... – album del 1987 del gruppo musicale Mr. Mister